

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Bernard Jumentier, (1749-1829), compositeur et maître de chapelle français ;
 Claude-Adrien Jumentier, (1749-1840), est un religieux français ;
 Étienne Jumentier, (1759-1846), avocat et homme politique français, frère du précédent ;

Homonymie
Homonymie de patronyme